Taro bezeichnet:

 Taro, tropische Nutzpflanze
 Taro (Fluss), Fluss in Italien
 Département Taro, ehemaliges französisches Département mit dem Verwaltungssitz Parma
 Taro Island, Insel der Salomonen
 Taro (Salomonen), Ort auf der gleichnamigen Insel
 VW Taro, Nutzfahrzeug

Taro ist der Familienname folgender Personen:
 Gerda Taro (eigentlich Gerta Pohorylles; 1910–1937), deutsche Fotografin

Tarō steht für:
 Tarō (Iwate), eine japanische ehemals selbstständige Stadt in der Präfektur Iwate, heute Teil von Miyako (Iwate)

Tarō (太郎) ist ein japanischer Eigenname (Bedeutung: der Erstgeborene). Träger dieses Namens sind:

 Akebono Tarō (* 1969), US-amerikanischer Sumō-Ringer
 Asasekiryū Tarō (* 1981), angenommener Name eines mongolischen Sumō-Ringers 
 Hirai Tarō (1905–1973), japanischer Politiker
 Katsura Tarō (1848–1913), japanischer Offizier, Politiker und Premierminister
 Tarō Asō (* 1940), japanischer Politiker und Premierminister
 Tarō Kōno (* 1963), japanischer Politiker
 Tarō Okamoto (1911–1996), Künstler und Surrealist, der in den 1930er Jahren in Paris gelebt hat

Siehe auch:
 Taro, der kleine Drachenjunge, japanischer Anime-Film
 Tarot (Begriffsklärung)
 Tharo
 Tharaud